Menophilos () ist der Name von:

 Menophilos aus Ephesos, griechischer Bildhauer im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Menophilos (Schauspieler), griechischer Schauspieler im 2. Jahrhundert v. Chr. 
 Menophilos (Sohn des Menogenes), griechischer Bildhauer im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Menophilos (Gemmenschneider), späthellenistischer Gemmenschneider
 Menophilos (Koroplast I), griechischer Koroplast im 1. Jahrhundert v. und 1. Jahrhundert n. Chr.
 Menophilos (Koroplast II), griechischer Koroplast im 1. Jahrhundert n. Chr.
 Menophilos (Architekt), Architekt im 3. Jahrhundert n. Chr. in Milet